Анато́лий Ильи́ч Губи́нский (род. 25 ноября 1931, Архангельская область) — доктор технических наук, профессор, капитан 1 ранга,  первый президент Советской эргономической ассоциации.

Биография 
С 1949 по 1954 год обучался в Высшем военно-морском инженерном Ордена Ленина училище им. Ф. Э. Дзержинского. После окончания училища инженером-механиком проходил службу на кораблях ВМФ в должностях: командир боевой части, старший механик, главный механик дивизиона. В 1959 году принимал участие в первом походе атомного подводного крейсера к Северному полюсу. В 1961 году был откомандирован для передачи опыта и подготовки кадров  обратно во ВМИОЛУ на должность преподавателя. В этот период Губинский начинает заниматься научной деятельностью. Толчком к его исследованиям в области эргономического обеспечения разработки сложных судовых систем управления послужил опыт, полученный в процессе службы на флоте.

Губинский прошел путь от преподавателя до ведущего ученого в области надежности человеко-машинных систем, профессора ВМИОЛУ (кандидат технических наук 1965 г., доктор технических наук 1968 г., профессор 1969 год).

В 1963 году, совместно с Ю.П. Гречко, А.И. Губинский возглавил первую лабораторию ВМФ, занимающуюся вопросами эргономического обеспечения. С 1965 года А.И. Губинский начинает сотрудничать с В.Г. Евграфовым. Вместе они создали ряд совместных монографий, положивших основы разработки теории описания и оценки дискретных алгоритмов функционирования человеко-машинных комплексов различного назначения.

В 1978 году А. И. Губинский перешел в ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина) (ныне СПбГЭТУ) на должность профессора кафедры автоматизированных систем управления. После разделения этой кафедры на две, возглавил кафедру автоматизированных систем обработки информации и управления, где и работал до конца жизни.

В 1981 году, под руководством проф. А. И. Губинского, окончательно завершилось становление в СССР научного направления «Эффективность, качество и надежность систем «человек-техника», после чего наступил период широкого спектра научных исследований, особенно в рамках Программ «Авангард».

В 1982 году в ЛЭТИ, впервые в СССР, под руководством А.И.Губинского началась переподготовка специалистов по новому перспективному направлению науки и техники – «Эргономика в автоматизированных системах». Из слушателей, окончивших факультет, вышло более 20 кандидатов и 3 доктора наук.

С 1982 по 1987 г. - руководит работами по разделу Программы международного сотрудничества стран-членов СЭВ по Проблеме I-37 «Разработка научных основ эргономических норм и требований» (участники: Болгария, ГДР, Чехословакия, Польша). В этот период Губинский  руководил комплексом совместных работ с Дрезденским техническим университетом, в том числе по автоматизированной оценке рабочих мест оператора с дисплеем, оценке условий труда на рабочих местах. Руководит секцией Научного Совета по комплексной проблеме «Кибернетика» АН СССР «Эффективность и надежность систем человек-машина».

С 1966 по 1990 гг - председатель Организационного и Программного комитетов Всесоюзных и Международных Симпозиумов по «Эффективности, качеству и надежности систем человек-техника». Являлся научным руководителем ежегодных Семинаров по эффективности человеко-машинных комплексов (г. Севастополь, Украина, г. Игналина, Литва), руководителем Семинара по надежности систем «человек-техника» (г. Ленинград).

Научная деятельность 
1963-1969 гг.  - разработка комплексных подходов и методов анализа эффективности, качества и надежности деятельности операторов в судовых системах управления, а также апробация различных алгоритмов для ориентировочной оценки численности экипажа.

1970- 1977 гг. -  обеспечение разработки эргономического и инженерно-психологического проектирования различных систем „человек – машина – среда“. Создание принципов комплексной оценки надежности выполнения дискретных функций управления операторами (обобщенный структурный метод был разработан совместно с В.Г. Евграфовым).

1978-1984гг. - научные исследования по разработкой методологических, теоретических и прикладных аспектов концепции решения основных задач эргономического проектирования человеко-машинных систем. Была разработана функционально-структурная теория эффективности, качества и надежности систем человек – машина – среда.

С 1982 г. - комплексная НИОКР по разработке банка эргономических данных и системы сбора эргономической информации. Результаты этой работы явились основой для планирования комплексного развития проблемной области «Эргономика».

1985- 1990 гг. – выполнение ряда НИОКР по созданию систем интеллектуальной поддержки деятельности управленцев (руководителей и операторов) различных уровней.

Основные научные труды 

1. Губинский А.И., Евграфов В.Г. Эргономическое проектирование судовых систем управления. - Л.: Судостроение, 1977. - 224 с.

2. Губинский А.И., Лаушкин Г.Д., Падерно П.И. Характеристики человека как звена систем управления: Учебное пособие. - Л.: ЛЭТИ, 1982. - 47 с.

3. Губинский А.И. Надежность и качество функционирования эргатических систем. - Л.: Наука, 1982. - 270 c.

4. Губинский А.И., Чабаненко П.П., Лаушкин Г.Д. Оптимизация эрготехнических систем. - Киев; О-во "Знание" Украинской ССР, 1982.- 25 с.

5. Попович П.Р., Губинский А.И., Колесников Г.М. Эргономическое обеспечение деятельности космонавтов. - М.: Машиностроение, 1985.- 272 c.

6. Информационно-управляющие человеко-машинные системы: Исследование, проектирование, испытания: Справочник /А.Н. Адаменко, А.Т. Ашеров, И.Л. Бердников, П.И.Падерно и др.; Под общ. ред. А.И. Губинского и В.Г. Евграфова. - М.: Машиностроение, 1993. - 528 c.

Ссылки 
 В.Г. Евграфов, Межрегиональная эргономическая организация
 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ", официальный сайт университета
 А.И. Губинский - в воспоминаниях В.Б. Яковлева, От автоматики и телемеханики к управлению и информатике.

Персоналии по алфавиту
Выпускники Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского
Преподаватели Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского
Доктора технических наук